Deli:
 Deli – magyar utónév
 Deli – oszmán katona
 Deli - a Mor ve Ötesi együttes Eurovíziós Dalfesztiválon előadott dala